David Halliday (1916 - 2010) - Físico estadunidense
Halliday (Dacota do Norte)
Gabriel Soprinye Halliday
Michael Halliday (1925–2018)
3944 Halliday
Jon Halliday
Johnny Hallyday (1943-2017)

Desambiguação